Cano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 María J. Cano
 Josep Cano